Джурчи
 Джурчи — прежнее название райцентра Первомайское в Крыму.
 Джурчи, также Ой-Джурчи — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма
 Джурчи, также Кокюш-Джурчи — исчезнувшее село в Красногвардейском районе Крыма